Le Boeing 707 a connu un total de 175 accidents et incidents entrainant la perte d'un appareil (détruit ou irréparable).

Accidents survenus lors de vols de passagers 

 Vol 548 Sabena - Bruxelles (Belgique) - 
 Vol 272 Air France - Hambourg (Allemagne) - 
 Vol 1 American Airlines - Jamaica, New York (États-Unis) - 
  - Unionville, Missouri (États-Unis) - 
 Vol Air France 007 - aéroport d'Orly (France) - 
 Vol 117 Air France - Guadeloupe (France) - 
 Vol 810 Varig - Lima (Pérou) - 
 Vol 214 Pan Am - Elkton, Maryland (États-Unis) - 
 Vol 800 TWA - Rome (Italie) - 
 Vol 25 Continental Airlines - Kansas City, Missouri (États-Unis) - 
  - Montserrat (Antilles) - 
 Vol 101 Air India - Mont Blanc (France) - 
 Vol 911 BOAC - Mont Fuji (Japon) - 
 Vol 322 Canadian Pacific - Vancouver (Canada) - 
 Vol 212 Air France - Guadeloupe (France) - 
 Vol 712 BOAC - aéroport d'Heathrow (Angleterre) - 
  - Windhoek (Afrique du Sud) - 
 Vol C712 Sabena (1968) - en approche de Lagos - Nigeria - 
  - Caracas (Venezuela) - 
 Vol 212 Air France - Caracas (Venezuela) - 
 Vol 850 Alia Royal Jordanian Airlines - Kano (Nigeria) - 
 Vol 820 Varig - aéroport d'Orly (France) - 
  - Papeete (Polynésie française) - 
 Vol 742 TWA - Los Angeles, Californie (États-Unis) - 
 Vol 640 Pan Am - Boston, Massachusetts (États-Unis) - 
 Vol 412 Pan Am - Rome (Italie) - 
  - Pago Pago (Samoa américaines) - 
  - Bali (Indonésie) - 
 Vol 841 TWA - Mer Ionienne (Espace International) - 
 Vol 376 Alia Royal Jordanian Airlines - Imouzzer (Maroc) - 
 Vol 48 Lloyd Aero Boliviano - Santa Cruz (Bolivie) - 
 Vol 964 EgyptAir - Bangkok (Thaïlande) - 
 Vol 332 IAS Cargo - Lusaka (Zambie) - 
 Vol 740 Pakistan International Airlines - At Ta'if (Arabie saoudite) - 
 Vol 830 China Airlines - Manille (Philippines) - 
 Vol 100 Air India - Bombay (Inde) - 
 Vol 771 Egyptair - Genève (Suisse) - 
 Vol 349 TAMPA Colombia - Medellin (Colombie) - 
 Vol 726 Varig - Abidjan (Côte d'Ivoire) - 
 Vol 858 Korean Air - mer d'Andaman (Espace International) - 
  - Rome (Italie) - 
 Vol 508 GAS Air - Louxor (Égypte) - 
 Vol 1861 Independent Air - Açores (Portugal) - 
 Vol 803 Transbrasil - Guarulhos (Brésil) - 
 Vol 742 Kenya Airways - Addis-Abeba (Éthiopie) - 
 Vol 52 Avianca - New York (États-Unis) - 
 Vol 709 Ethiopian Airlines - Addis-Abeba (Éthiopie) - 
 Vol 666 Trans Arabian Air Transport - Nairobi (Kenya) - 
 Vol 933 United States Air Force - Elmendorf AFB (États-Unis) - 
 Vol 663 Azerbaijan Airlines - Bakou (Azerbaïdjan) - 
 Vol 837 EgyptAir - Istanbul (Turquie) - 
 Vol 406 Millon Air - Manta (Équateur) - 
 Vol 735 Air Memphis - Mombasa (Kenya) - 
 Vol 584 Avistar - Bratislava (Slovaquie) - 
 Vol 310 Trans Arabian Air Transport - Mwanza (Tanzanie) - 
 Vol 370 Skymaster Airlines - São Paulo (Brésil) - 
 Vol 823 Luxor Air Egypt - Monrovia (Liberia) - 
 Vol ??? New Gomair - Bangui (République de Centrafrique) - 
 Vol 884 Cargo Plus Aviation - Entebbe (Ouganda) - 
 Vol 171 Saha Airlines - Téhéran (Iran) - 
 Vol ??? Saha Airlines - Fath (Iran) - 14 janvier 2019

Accidents de vols cargo

Accidents sur des appareils militaires

Avions détruits au sol

Références 

Accident ou incident aérien impliquant un Boeing 707